Airville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Airville (Pennsylvania), im York County
 Airville (Texas), im Bell County